Joseph Alfred Stanislaus Brown (né le  à North Bay, dans la province de l'Ontario, au Canada – mort le  à North Bay) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur. Il était également titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Honneurs et récompenses 
 1916 : première équipe d'étoiles de l'OHA junior
 1919 : première équipe d'étoiles de l'OHA
 1921 : 
 deuxième équipe d'étoiles de l'OHA
 champion de la Coupe Allan
 1923 : champion de la Coupe Allan

Références 

Naissance en mai 1898
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Cougars de Détroit
Joueur des Bulldogs de Windsor
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Décès en juillet 1987
Étudiant de l'Université de Toronto
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à North Bay
Décès à 89 ans